Baltjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baltjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (16,2 ha)
Baltjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709751-165620), sjö i Bjurholms kommun, 
Baltjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710315-165421), sjö i Bjurholms kommun,  (2,15 ha)
Baltjärnen (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn